Шунков — фамилия. Известные носители:
 Шунков, Александр Викторович — ректор Кемеровского государственного института культуры и искусств.
 Шунков, Виктор Иванович (1900—1967) — советский историк.
 Шунков, Владимир Петрович (1931—2011) — советский и и российский математик.